Cette liste reprend les joueurs qui ont évolué au RAEC de Mons depuis la fondation du club en 1910.

Date de mise à jour des joueurs : 

Date de mise de leurs statistiques :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Annexes

Sources 
 

Mons
RAEC Mons